Golpellás, o San Juan de Golpellás (San Xoán de Golpellás oficialmente ) es una de las nueve parroquias de Calvos de Randín. Según el INE y el IGE en 2011 tenía 47 habitantes (24 hombres y 23 mujeres, cuatro más que en 2010 (23 hombres y 20 mujeres).

En el 2017 figuran 33 habitantes (13 hombres y 20 mujeres). En la temporada estival puede llegar a duplicarse la población.

Según el Nomenclátor de Galicia tiene una única entidad de población, Golpellás. Las zonas del lugar son A Bouza, O Rego, A Devesa, O Regalo y O Castiñeiro.

La parroquia cuenta con numerosas fuentes y manantiales de agua entre los que destacan: o pozo do regalo, o da bouza, o do esporón, y la fuente de las moreiras entre otras.

Cuenta también con distintas Airas oEiras:
 Aira da Bouza
 Aira do Cano
 Aira do Castiñeiro
 Aira da Devesa
 Aira do Mato

Por la parroquia pasa el río Fírvida.

Referencias

Enlaces externos  

Parroquias de Calvos de Randín